Osoby o tym nazwisku:
 Dominik Jędrzejewski – katolicki duchowny 
 Marcin Jędrzejewski – polski instruktor harcerstwa
 Marcin Jędrzejewski – polski aktor
 Marcin Jędrzejewski – polski żużlowiec
 Michał Jędrzejewski – polski scenograf teatralny i telewizyjny, malarz, grafik oraz pedagog
 Tadeusz Jędrzejewski – polski architekt
 Tadeusz Jędrzejewski – polski powstaniec warszawski, działacz społeczny, dziennikarz 
 Tadeusz Jędrzejewski – polski działacz społeczny
 Zbigniew Jędrzejewski – polski prawnik